3 miejscowości w Polsce:
 Bartoszewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica
 Bartoszewice – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Jutrosin
 Bartoszewice – przysiółek w woj. wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Chodów, część wsi Elizanów